Список известных носителей-мужчин см. .
 Балдина, Александра Васильевна (1885—?) — российская балерина и педагог-хореограф.
 Балдина, Ирина Михайловна (1922—2009) — советский художник.